à Chypre
 Ágios Athanásios, une municipalité ;

en Grèce
 Ágios Athanásios, un village du dème d'Édessa, district régional de Pella, en Macédoine-Centrale ;
 Ágios Athanásios, un village et un ancien dème du district régional de Thessalonique, en Macédoine-Centrale ;
 Ágios Athanásios, en Xanthi.